Апекс в астрономії — точка небесної сфери, в яку спрямована швидкість руху якого-небудь космічного об'єкта.
 Апекс у геометрії — найвіддаленіша від основи вершина геометричної фігури.
 Апекс у ботаніці — верхівковий кінець пагона (або кореня), його ростовий центр.

Див. також 
 APEX () — радіотелескоп, модифікований прототип антени «Великого міліметрового радіотелескопу Атаками». Розташований на плато Чайнантор.

Посилання
 Апекс  // ВУЕ